Tanzania er administrativt inddelt i 26 regioner (swahili: mkoa), hvoraf de 21 er på fastlandet, tre på Zanzibar og to på Pemba. På næste niveau er landet inddelt i 127 distrikter (wilaya), hvoraf nogle har særskilt status som bydistrikt, som Dar es-Salaam og Mwanza, eller kommunale distrikter, som Arusha, Dodoma, Iringa, Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Shinyanga, Tabora og Tanga.

De 26 regioner med deres hovedsteder:

En tredje forvaltningsniveau består af valgkredse (kata på fastlandet, shehia på Zanzibar).

Tanzania er en unionsstat dannet i 1963, bestående af Tanganyika og Zanzibar, hvor Zanzibar, inklusive øen Pemba, har en selvstændig regering og lovgivende forsamling.

Administrative inddeling
Subnationale enheder